Kavastu (Haljala), een plaats in Estland, gemeente Haljala
 Kavastu (Luunja), een plaats in Estland, gemeente Luunja